

Marina
 Corsaro – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Corsaro II (A 5316) – nave scuola della Marina Militare italiana

Persone
 Andrea Corsaro – politico italiano
 Franco Corsaro – attore e doppiatore italiano naturalizzato statunitense
 Gianni Corsaro – marciatore italiano
 Massimo Corsaro – politico italiano
 Sandro Corsaro – animatore e produttore televisivo statunitense

Altro
 Corsaro – attività simile a quella del pirata tipica dell'Età Moderna
 Corsaro – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Moto Morini Corsaro – motocicletta costruita dalla Moto Morini dal 1959 al 1974

Pagine correlate 
 Corsari (disambigua)
 Il corsaro
 Il corsaro nero